"Silver and Cold" — рок-баллада калифорнийской альтернативной рок-группы AFI. Выпущена в качестве третьего сингла с шестого студийного альбома Sing the Sorrow в 2003 году.

Список композиций 
 «Silver and Cold» (Radio Edit) — 3:42
 «Silver and Cold» (Album Version) — 4:11

Видеоклип
Видеоклип был спродюсирован Джоном Хиллкоутом и заснят в Праге в Чехии. В нём Джейд Пьюджет, Адам Карсон и Хантер Бёрган торопятся остановить попытку самоубийства Дэйви Хэвока, который решил спрыгнуть с моста в реку. Однако когда они достигают места, то попадают в ужасную автокатастрофу. Хэвок как ни в чём не бывало уходит, но подразумевается, что он призрак.

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы AFI
Синглы 2003 года
Рок-баллады
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом